Le mot subtil (au masculin) ou subtile (au féminin) est principalement un adjectif signifiant « fin, menu, apte à s'insinuer » et, au sens figuré, « plein de finesse, d’ingéniosité, de pénétration ».

Sciences et techniques 
 En médecine, l'incapacité subtile est un type d'incapacité conduisant à une perte de vigilance, pouvant aboutir à une ou plusieurs erreurs de jugement.
 En taxonomie le mot subtile, nominatif singulier neutre de l'adjectif latin  (même sens que « subtil »), est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales ou végétales comme la fourmi  et le champignon .

Culture et société

Arts plastiques 
 La Vache au nez subtil est une huile sur toile et émail réalisée par Jean Dubuffet en 1954.

Ésotérisme et religions 
 Dans l'ésotérisme occidental et certaines traditions religieuses orientales, les corps subtils sont des entités matérielles ou spirituelles que la plupart des humains ne perçoivent pas.
 Les plans subtils sont, dans la conception de l'ésotérisme, six des sept plans hiérarchisant le monde, le septième étant la réalité physique (le seul plan visible).

Littérature 
 L'Art subtil de s'en foutre : Un guide à contre-courant pour être soi-même est le deuxième livre du blogueur et écrivain américain Mark Manson, publié en 2016.
 L'Homme au corps subtil est une nouvelle affiliée à la littérature merveilleuse-scientifique de l'écrivain français Maurice Renard, publiée en 1912.
 La Première partie des subtiles et plaisantes inventions est un livre écrit par I. Prevost en 1584, le premier ouvrage français détaillant divers tours de prestidigitation.
 Le Poignard subtil est un objet-titre d'''À la croisée des mondes, une trilogie de fantasy écrite par le romancier britannique Philip Pullman de 1995 à 2000.
  () est un roman de l'écrivain brésilien , publié en 1961.

Anthroponyme

Patronyme 

 Alphonse Subtil (1887-1966), un enseignant et historien régional français.
 Marie-Pierre Subtil, une journaliste française.

Surnom 
 « Le Docteur subtil » est un surnom de Jean Duns Scot (v. 1266-1308), un théologien et philosophe écossais, fondateur de l'école scolastique dite scotiste.

Notes et références